US National Championships 1887 var den syvende udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og herreturneringerne blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, USA i perioden 25. - 30. august 1887. For første gang i mesterskabets historie blev der også afviklet en damesingleturnering. Denne blev spillet i Philadelphia Cricket Club i Philadelphia, Pennsylvania i perioden 27. - 30. september 1887.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i udfordringsrunden besejrede Henry Slocum Jr. med 6-1, 6-3, 6-2. Det var den syvende og sidste af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Howard Taylor og Henry Slocum Jr. med 6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3.

Damesingletitlen blev vundet af Ellen Hansell, som i finalen besejrede Laura Knight med 6-1, 6-0.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 25 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, der var en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden spillede den forsvarende mester, Richard Sears, om mesterskabet mod vinderen af all comers-turneringen, Henry Slocum Jr.. Sejren gik til den forsvarende mester, som dermed vandt herresingletitlen for syvende år i træk.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 24 spillere om én plads i udfordringsrunden. Den ledige plads i udfordringsrunden gik til Henry Slocum Jr., som i finalen besejrede Howard Taylor med 12-10, 7-5, 6-4.

Herredouble 

I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Howard Taylor og Godfrey Brinley med 7-5, 5-7, 7-5, 6-4. Sears vandt dermed titlen for femte gang, mens det var fjerde gang at Dwight vandt turneringen.

Damesingle

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1887 
 Scoreshelf - US Open 1887 
 TennisForum.com - 1887 results 

Tennis i 1887
1887